, une communauté non incorporée du comté de Cass dans l'Illinois.
 Palmerton, un borough du comté de Carbon, en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 , un arboretum à Rogue River dans l'Oregon.